Kildebjerg er navnet på flere lokaliteter:

 Kildebjerg (Assens Kommune) − en bakke på Vestfyn
 Kildebjerg (Ry) − en bydel i Ry, Skanderborg Kommune